На олимпийских играх 1968 года, впервые проходивших
на высокогорье, были превышены мировые рекорды практически во
всех спринтерских дисциплинах. Не стал исключением и бег на
100 м среди мужчин. Фаворитами в этой дисциплине были
американцы Джим Хайнс и Чарли Грин, которые на отборочных
предолимпийских соревнованиях пробежали стометровку за 9,9 с
по ручному секундомеру.

Олимпийские игры в Мехико стали первым крупным соревнованием,
где хронометраж проводился исключительно электронным секундомером
(точность 0,01 с) с последующим округлением результата до 0,1 с.
Округление проводилось с таким расчётом, чтобы округлённый
результат был меньше исходного на величину от 0,01 до 0,10 с.
Например, результаты 10,31, 10,34 и 10,40 округлялись до 10,3.

Опыт параллельного использования ручного и электронного секундомеров
показывает, что ручной секундомер даёт ошибку в среднем 0,24 с в сторону
улучшения результата.
Таким образом, 9,9 с по ручному секундомеру примерно эквивалентно
10,14 с по электронному. Поэтому результаты, показанные на мексиканской
олимпиаде (даже после округления), не совсем корректно сравнивать с
результатами ручного хронометража.

На олимпийских играх в Мехико впервые был показан результат
лучше 10 секунд по электронному секундомеру. Официально этот
результат был округлён до 9,9 и являлся повторением мирового
рекорда по ручному секундомеру. Параллельно велась неофициальная
таблица мировых рекордов с автоматических хронометражем, согласно
которой участники соревнований установили два мировых рекорда:
Чарли Грин, показавший 10,02 в последнем четвертьфинальном
забеге, и Джим Хайнс, пробежавший в финале за 9,95 с.

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 
Бег 100 м, мужчины

Мехико, Национальный стадион, 13—14.10.1968

Предварительные забеги 
Мехико, Национальный стадион, 13.10.1968

65 участников турнира были резделены на 9 забегов по 5—8 участников в каждом. Трое лучших в каждом забеге выходили в четвертьфинал непосредственно, ещё пятеро из оставшихся добавлялись по лучшим результатам.

Четвертьфиналы 
Мехико, Национальный стадион, 13.10.1968

Полуфиналы 
Мехико, Национальный стадион, 14.10.1968

{| class="wikitable"
|-
!#||Рез.||colspan=2|Спортсмен||Лет||Страна||Э||Кв.||Пр.

Финал 
Мехико, Национальный стадион, 14.10.1968

Примечания 

М